Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Portugal. IJsland heeft geen ambassade in Portugal.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Portugal
IJslandse